Tyler Baker peut faire référence à :

Personnes 
 Tyler Christopher (1972-), né Tyler Christopher Baker, un acteur américain
 Tyler Baker, joueur américain de baseball pour Sydney Blue Sox
 Tyler A. Baker III sur

Personnages de fiction 
 Tyler Baker, She Said personnage interprété par 
 Tyler Baker, Sherman Oaks personnage interprété par Jason Behr

Source de la traduction